Leahy ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Leahy (* 1952), kanadische Diplomatin
 Brendan Leahy (* 1960), irischer Geistlicher, Bischof von Limerick
 Con Leahy (1876–1921), irischer Leichtathlet
 Edward L. Leahy (1886–1953), US-amerikanischer Politiker
 John Leahy (* 1950), US-amerikanischer Geschäftsmann und Pilot
 John Leahy (Diplomat) (um 1928–2015), britischer Diplomat 

 Sarah Leahy (* 1999), irische Leichtathletin
 Tim Leahy (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tom Leahy (* 1957), irischer Sportler
 William Daniel Leahy (1875–1959), US-amerikanischer Admiral

Sonstiges:
 Kap Leahy, Nordkap der Carney-Insel vor der Bakutis-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 USS Leahy (CG-16), Lenkwaffenkreuzer der United States Navy
 Leahy-Klasse, Klasse von Lenkwaffenkreuzern der United States Navy

Siehe auch:
 Harry Leahey (1935–1990), US-amerikanischer Musiker und Komponist